Pesci ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Pesci, italienischer Automobilrennfahrer
 Joe Pesci (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Sante Pesci (~1712–1786), italienischer Komponist